Ка́рлос Жозе́ Касти́льо () (27 ноября 1927, Рио-де-Жанейро — 2 февраля 1987, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, вратарь, чемпион мира 1958 и 1962 годов, вместе с Пепе и Г. Мазетти один из трёх двукратных чемпионов мира, не сыгравших в победных чемпионатах ни одного матча. Участник чемпионатов мира 1950 и 1954 годов. На турнире 1954 года был основным вратарём сборной, в остальных случаях являлся резервным вратарём. Почти всю свою карьеру выступал за один клуб — «Флуминенсе». Провёл 255 матчей без пропущенных голов.

Биография 
Выступал за «Флуминенсе» с 1947 по 1964 год. Рекордсмен этой команды по количеству «сухих» матчей — 255. Был трёхкратным чемпионом штата Рио, двукратным победителем турнира Рио-Сан-Паулу, а также победителем международного Кубка Рио.

Кастильо всю свою жизнь отличался смелостью решений: однажды он в очередной раз травмировал палец, и доктор клуба прописал ему двухмесячное лечение. Однако Кастильо не стал ждать, ампутировал палец и вернулся в ворота. А на 60-м году бразилец покончил жизнь самоубийством по неизвестным причинам. Его нашли без сознания в своей квартире — он вскрыл себе вены.

Достижения

Флуминенсе 
 Чемпион Южной Америки (1): 1949
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 1951, 1959, 1964
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (2): 1957, 1960
 Победитель Кубка Рио (1): 1952
 Рекордсмен «Флуминенсе» среди вратарей по количеству матчей без пропущенных голов.

Сборная Бразилии 
 Чемпион мира (2): 1958, 1962
 Победитель Пан-американского чемпионата (1): 1952
 Победитель Кубка Бернардо О’Хиггинса (1): 1955
 Победитель Кубка Освалдо Круза (2): 1950, 1962
 Победитель Кубка Рока (1): 1957

В качестве тренера 
 Победитель Лиги Паулисты (1): 1984

Ссылки 
 Биография Кастильо
 Профиль игрока на сайте www.sambafoot.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Флуминенсе»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Витория» Салвадор
Тренеры ФК «Операрио»
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Гремио»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Палмейрас»
Чемпионы мира по футболу
Футбольные вратари-бомбардиры
Самоубийцы, вскрывшие вены